Plaats in Indonesië
 Tapaan (Banyuates), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Tapaan (Bugulkidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java